Okręty US Navy o nazwie USS  "Clifton":
 Pierwszy  był bocznokołową kanonierką z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi  był okrętem pomocniczym. W służbie w latach 1917-18.
 Trzeci  był zbiornikowcem. W służbie w latach 1945–46.

Zobacz też
  - fregata rakietowa typu Oliver Hazard Perry

Clifton